EHC Düsseldorf bezeichnet zwei Eishockeyvereine:
 Eishockeyclub Düsseldorf, 1954 gegründet, siehe Düsseldorfer EG#Nach dem Krieg (1945–1960)
 EHC Eisbären Düsseldorf, 1983 gegründeter Fraueneishockeyverein